Эль-Па́со (, «проход, путь, переход») — испаноязычный топоним, распространённый в США, Латинской Америке и Испании.

Топонимы 
 Эль-Пасо — город и муниципалитет в Испании.
 Эль-Пасо — город и муниципалитет в Колумбии.

США
 Эль-Пасо — округ в Колорадо.
 Эль-Пасо — округ в Техасе.
 Эль-Пасо — город, столица одноимённого округа.
  — город в Висконсине.
  — город в Иллинойсе.
  — горы в Калифорнии.

Прочее 
  — композиция (1959) Марти Роббинса.
  — американская корпорация по поставкам природного газа.